Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Februar 2004 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Kroger St. Jude International und in Buenos Aires die Buenos Aires ATP gespielt. Erstere gehören genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Belarusse Maks Mirny, der dieses Jahr im Halbfinale am Setzlistenzweiten Juan Carlos Ferrero scheiterte. Der Australier Lleyton Hewitt (Nr. 6 der Setzliste) besiegte im Finale dann den Spanier Ferrero in drei Sätzen. Es war der 21. Titel für Hewitt und der zweite dieser Saison.
Vorjahressieger im Doppel waren die Australier Wayne Arthurs und Paul Hanley, die nicht erneut zusammen antraten; nur Hanley spielte an der Seite von Radek Štěpánek erneut mit und gewann abermals den Titel. Im Finale setzten sie sich gegen Jonathan Erlich und Andy Ram durch. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Hanley gewann seinen 7. Titel, während es für Štěpánek ebenfalls der 7. Doppeltitel der Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld und die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen jeweils bei 842.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Rotterdam